Les Històries (en llatí, Historiae) són un conjunt de llibres escrits per l'historiador grec Polibi (203-120 a. C.) compost per un total de quaranta volums. Només han llegat fins avui els primers cinc. De la resta de l'obra se'n conserven només fragments (excepte el quarantè llibre que és l'índex). La major part dels textos es van conservar a les biblioteques de Bizanci. Els textos de Polibi no van arribar a Europa fins al segle XV. Posseeix la característica de ser un dels primers historiadors (juntament amb Tucídides) a excloure l'acció divina entre les coses materials i les conseqüències.

Referències 

Grècia hel·lenística